A Temporada de 1982 da NFL foi a 63ª temporada regular da National Football League. Uma greve de 57 dias dos jogadores encurtou a temporada de 1982 de 16 jogos para 9. Por causa da temporada mais curta, a NFL adotou um torneio de 16 times; as divisões em formato tradicional foram ignoradas. Os times foram divididos em duas conferências com oito equipes de cada lado. A temporada terminou no Super Bowl XVII quando o Washington Redskins derrotou o Miami Dolphins.

Antes da temporada, um verdicto foi dado contra a liga em um julgamento do Oakland Raiders e do Los Angeles Memorial Coliseum ainda em 1980. O júri julgou que a NFL violou as leis antitruste quando se recusaram a assinar a proposta da mudança do time de Oakland, Califórnia para Los Angeles. Assim, teve que deixar o Los Angeles Raiders jogar na segunda maior cidade dos Estados Unidos.

Em 1982, o Minnesota Vikings se mudou em definitivo do Metropolitan Stadium para o Hubert H. Humphrey Metrodome.

Classificação
V = Vitórias, D = Derrotas, E = Empates, PCT = porcentagem de vitórias, PF= Pontos feitos, PS = Pontos sofridos

Classificados para os playoff estão marcados em verde

Desempate
 AFC
 Miami terminou à frente de Cincinnati baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (6-1 contra 6-2 do Bengals).
 Pittsburgh terminou à frente de San Diego baseado num melhor retrospecto contra adversários em comum (3-1 contra 2-1  dos Chargers) depois que o N.Y. Jets foram eliminados baseado na campanha dentro da conferência (5-3 do Pittsburgh e de San Diego contra 2-3 do Jets).
 Cleveland terminou à frente de Buffalo e Seattle baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (4-3 contra 3-3 do Bills e 3-5 do Seahawks).
 Buffalo terminou à frente de Seattle baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (3-3 contra 3-5 do Seahawks).
 NFC
 Minnesota (4-1), Atlanta (4-3), St. Louis (5-4), Tampa Bay (3-3) se classificaram baseado na campanha dentro da conferência.
 Detroit terminou à frente de New Orleans e do N.Y. Giants baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (4-4 contra 3-5 do Saints e 3-5 do Giants).
 San Francisco terminou à frente de Chicago, e Chicago terminou à frente de Philadelphia, baseado em uma melhor campanha dentro da conferência (2-3 do 49ers contra 2-5 do Bears contra 1-5 do Eagles).

Playoffs

Ligações externas 
 NFL Record and Fact Book (ISBN 1-932994-36-X)
 NFL History 1981-1990
 Detalhes da temporada de 1982
 Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League (ISBN 0-06-270174-6)

Temporadas da National Football League
1982 no desporto